Blohmke ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Blohmke (1888–1957), deutscher Laryngologe und Hochschullehrer
 Maria Blohmke (1922–2016), deutsche Arbeits- und Sozialmedizinerin